Le nom Champagney vient de l'étymon Campaniacum formé avec  le suffixe d'origine gauloise -acum. Il est porté par différentes communes françaises

 Champagney, dans le Doubs,
 Champagney, dans le Jura,
 Champagney, dans la Haute-Saône.

Voir aussi